Mniška může být:

 mniška nebo zkomoleně jeptiška – žena žijící mnišským způsobem života
 mniška (strašidlo) – dobromyslné lesní strašidlo
 bekyně mniška – škodlivý druh motýlů, jehož housenky působí holožíry smrkových porostů